1. division i ishockey 1997-98 var den næstbedste række i dansk ishockey i sæsonen 1997-98.

De fire bedste hold, Gladsaxe SF, KSF, Herlev IK og Kastrup IC kvalificerede sig til "Den fortsatte Eliteserie", hvor de sammen med de fire Eliteserie-hold, der endte på 7.- til 10.-pladsen i Eliteseriens grundspil, spillede om de sidste to ledige pladser i DM-kvartfinalerne.

Resultater og stillinger

1. division øst 

Otte hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle.

1. division vest 

Seks hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle.

Overbygning 

De fem hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav otte kampe til hvert hold. De fire bedste hold kvalificerede sig til "Den fortsatte Eliteserie", hvor de sammen med de fire Eliteserie-hold, der endte på 7.- til 10.-pladsen i Eliteseriens grundspil, spillede om de sidste to ledige pladser i DM-kvartfinalerne.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Politiken, 10. november, 17. november, 22. december 1997.

Noter 

1997-98
Ishockey i 1997